Évry je:

 Évry (Essonne) – město v departementu Essonne ve Francii
 Évry (Yonne) – obec v departementu Yonne

jako součást názvu
 Évry-Grégy-sur-Yerre – obec v departementu Seine-et-Marne

Externí odkazy